Diòspolis è il nome greco che traduce la denominazione egizia di "Città di Amon", in seguito all'identificazione del dio Amon con Zeus.

Ebbero questo nome nell'Egitto greco-romano:
Diospolis Magna, ossia l'antica Tebe (eg.: Uasit “Lo Scettro”, Per-Amon, Nuit, Tape, Het-Amon, Nut "La Città" e Nut-Amon; ebr.: Nun; copto: Tapè), capitale dell'Egitto durante il Nuovo Regno.
Diospolis Inferior, capitale del XVII nomo del Basso Egitto, corrispondente alla città egizia di Behdet o Sma-Behdet, nel Nuovo Regno Paiuenamun o Paiuenamon (isola di Ammone), corrispondente al sito di Tell el-Balamun.
Diospolis Parva, capitale del VII nomos dell'Alto Egitto, corrispondente alla città egizia di Het-Sekhem ("Casa del Sistro"), o Het, luogo natale della dea Nefti

In Palestina si trovava la Colonia Lucia Septimia Severia Diospolis (o Diospolis di Palestina), corrispondente all'antica Lydda, l'attuale Lod, città a 18 chilometri a sud-est di Ioppe, nella pianura di Saron.

Note